Emin – nome proprio di persona
Emin – cantante azero
Emin – ufficiale ottomano
Contea di Emin - contea della Cina